El término río Bélaya puede referirse a:
Río Bélaya (Kama), un afluente del río Kama, en Rusia.
Río Bélaya (Angará) o río Bolshaya Bélaya, un afluente del río Angará, en Siberia oriental, Rusia.
Río Bélaya (Kubán), afluente del río Kubán, en Rusia meridional.